Kirk Maltby, kanadski hokejist, * 22. december 1972, Guelph, Ontario, Kanada.

Maltby je bil leta 1992 kot 65. izbran na NHL naboru s strani kluba Edmonton Oilers, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1993/94. Po treh sezonah je prestopil v klub Detroit Red Wings, v katerem je ostal vse do konca kariere, skupno štirinajst zaporednih sezon. z izjemo sezone 2004/05, ko liga NHL zaradi lock-outa ni potekala in ni igral. S klubom je štirikrat osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 1996/97, 1997/98, 2001/02 in 2007/08, vrsto let pa je igral v napadu znanem kot Grind Line, skupaj s Krisom Draperjem in Darrenom McCartyjem ali Joejem Kocurjem. Skupno je v ligi NHL odigral 1072 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 128  golov in 132 podaj, ter 169 tekem končnice, na katerih je dosegel šestnajst golov in petnajst podaj.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je dosegel po tri gole in podaje na osemnajstih tekmah ter osvojil eno srebrno medaljo. Za reprezentanco je sodeloval tudi na svetovnem pokalu 2004, ko je bil v postavi reprezentance, ki je osvojila zlato medaljo, toda sam zaradi poškodbe ni zaigral.

Pregled kariere

|-
| Owen Sound Platers
| OHL
| 89/90
| 
| 61
| 12
| 15
| 27
| 
| 90
| 
| 12
| 1
| 6
| 7
| 
| 15
|-
| Owen Sound Platers
| OHL
| 90/91
| 
| 66
| 34
| 32
| 66
| 
| 100
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Owen Sound Platers
| OHL
| 91/92
| 
| 64
| 50
| 41
| 91
| 
| 99
| 
| 5
| 3
| 3
| 6
| 
| 18
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 92/93
| 
| 73
| 22
| 23
| 45
| 
| 130
| 
| 16
| 3
| 3
| 6
| 
| 45
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 93/94
| 
| 68
| 11
| 8
| 19
| 
| 74
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 94/95
| 
| 47
| 8
| 3
| 11
| 
| 49
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 95/96
| 
| 4
| 1
| 2
| 3
| 
| 6
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 95/96
| 
| 49
| 2
| 6
| 8
| 
| 61
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings	
| NHL
| 95/96
| 
| 6
| 1
| 0
| 1
| 
| 6
| 
| 8
| 0
| 1
| 1
| 
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 96/97
| 
| 66
| 3
| 5
| 8
| 
| 75
| 
| 20
| 5
| 2
| 7
| 
| 24
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 97/98
| 
| 65
| 14
| 9
| 23
| 
| 89
| 
| 22
| 3
| 1
| 4
| 
| 30
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 98/99
| 
| 53
| 8
| 6
| 14
| 
| 34
| 
| 10
| 1
| 0
| 1
| 
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 99/00
| 
| 41
| 6
| 8
| 14
| 
| 24
| 
| 8
| 0
| 1
| 1
| 
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 00/01
| 
| 79
| 12
| 7
| 19
| 
| 22
| 
| 6
| 0
| 0
| 0
| 
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 01/02
| 
| 82
| 9
| 15
| 24
| 
| 40
| 
| 23
| 3
| 3
| 6
| 
| 32
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 02/03
| 
| 82
| 14
| 23
| 37
| 
| 91
| 
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 03/04
| 
| 79
| 14
| 19
| 33
| 
| 80
| 
| 12
| 1
| 3
| 4
| 
| 11
|-
| Kanada
| Svetovni pokal
| 04
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 05/06
| 
| 82
| 5
| 6
| 11
| 
| 80
| 
| 6
| 2
| 1
| 3
| 
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 06/07
| 
| 82
| 6
| 5
| 11
| 
| 50
| 
| 18
| 1
| 1
| 2
| 
| 10
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 07/08
| 
| 61
| 6
| 4
| 10
| 
| 32
| 
| 12
| 0
| 1
| 1
| 
| 10
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 08/09
| 
| 78
| 5
| 6
| 11
| 
| 28
| 
| 20
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 09/10
| 
| 52
| 4
| 2
| 6
| 
| 32
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1358
| bgcolor="#7FFF00" | 250
| bgcolor="#7FFF00" | 248
| bgcolor="#7FFF00" | 498
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 1308
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 202
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 227
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti Owen Sound Platers
Hokejisti Cape Breton Oilers
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Detroit Red Wings
Zmagovalci Stanleyjevega pokala